

Forme AYO

Code 
AYO peut désigner :
 .

Sigle 
AYO peut désigner :
 .

Forme Ayo

Pseudonyme 

 Ayọ (née en 1980), une chanteuse allemande d'expression anglaise dont le style se situe entre soul, folk et reggae ;
 Ay-o (né en 1931), un peintre japonais du mouvement fluxus.

Prénom 
 Ayo est un prénom de Nouvelle-Calédonie.

Patronyme 

 Félix Ayo (né en 1933), un violoniste italien.

Œuvre 

 Ayo Technology, un single de 50 Cent, repris par le chanteur belge Milow.

Code